Erlich ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Erlich (* 1991), israelisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Jonathan Erlich (* 1977), israelischer Tennisspieler
 Josef Erlich (1908–1983), israelischer Schriftsteller
 Nachum Erlich (1959–2023), israelischer Violinist
 Shmuel Erlich (* 1937), israelischer Psychoanalytiker, Organisationsberater und klinischer Psychologe

Erlich steht für:
 Erlich (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Erlich (Ilshofen), Waldinsel auf der Haller Ebene nordwestlich von Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ehrlich